John Newton (1725-1807) – marinaio e compositore britannico
John Newton (1925) – attore statunitense
John Newton (1965) – attore statunitense